Název Markvarec má víc sídel:
 Markvarec (Český Rudolec), část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Markvarec (Hřivice), část obce Hřivice v okrese Louny
 Markvarec (Nová Cerekev), část obce Nová Cerekev v okrese Pelhřimov

Externí odkazy